Летний сплит SLTV League of Legends StarSeries 2015 — 6-й, последний перед запуском LCL, розыгрыш лиги по компьютерной игре League of Legends, объединяющей команды из стран постсоветского пространства. Второй сезон StarSeries проводимый по системе двух сплитов: весеннего и летнего.

Регулярный чемпионат проходил с 30 мая по 5 июля 2015 года. 9 июля состоялись тай-брэйки. 12 июля 2015 года прошли серии игр плей-офф. Финальная стадия сплита, проходившая в московском выставочном центре «Сокольники», стартовала 25 июля и завершилась 26 июля 2015 года матчем за место в IWCT 2015.

«Hard Random» получили место на турнире IWCT 2015 а также 1 млн рублей из призового фонда благодаря тому, что одолели в гранд-финале сезона команду «Dolphins of the Wall Street» со счётом 3-2.

Формат 
StarSeries
 Победитель квалифицируется на IWCT.
 В групповом этапе участвуют восемь команд (шесть из прошлого сезона и две из Турнира Продвижения);
 На LAN-финалы едут две лучшие команды группового этапа;
 Команды, занявшие 3-6 место в регулярке играют в плей-офф за две оставшиеся путёвки на LAN-финалы;
 7-8 место играет в Турнире Продвижения за сохранение места на следующий сезон против команд из ProSeries.
ProSeries
 16 команд
 Два мини-сплита:
 после первого и второго восемь худших команд вылетают в AmSeries
 после второго две лучшие команды профессионального дивизиона играют в Турнире Продвижения против двух худших команд звёздного дивизиона
AmSeries
 Неограниченное число участников
 Два мини-сплита:
 после первого восемь лучших команд выходят в ProSeries
 после второго проводится финал с призовым фондом в ₽ 100,000.

Квалификация 
В лиге принимали участие команды «Dolphins of Wall Street», «Hard Random» и «Carpe Diem», а также «Team Dragon», «TORNADO ROX» и Team Just, которые выступали в весеннем сплите Звёздной серии как Virtus.pro, «RoX.KIS» и Moscow Five соответственно. Дебютом в star-серии отметились коллективы «SolarWind» и «Your Exit» из ProSeries.

Капитаны команд

Регулярный сезон (онлайн)

Групповой этап

Тай-брэйки

Плей-офф (онлайн)

LAN-финалы

Обзор 
LAN-финалы с участием команд «Hard Random», «Carpe Diem», «Dolphins of Wall Street» и «TORNADO ROX» проходили в 25 по 26 июля 2015 года в московском выставочном центре «Сокольники».

«Hard Random» обыграли команду «Dolphins of Wall Street» со счётом 3-2 и стали чемпионами СНГ, переиграв перед этим в полуфинале коллектив «Carpe Diem» со счётом 3-0. Победа в финале позволила «Hard Random» побороться за путёвку на Чемпионат мира по League of legends 2015 в отборочном турнире Decafio Internacional.

Сетка

Трансляция матчей 
Все матчи лиги транслировались на официальном канале League of legends StarLadder стриминговой платформы Twitch.tv.

Ссылки 
 eSportsWikis: 
 HardWiki:

Примечания 

SLTV StarSeries